Hoef (dier), een lichaamsdeel van een dier
Hoef (Putten), een buurtschap in de gemeente Putten (Gelderland)

Personen
 Abraham van der Hoef (1611 - 1666), Nederland kunstschilder
 Chris van der Hoef (1875-1935), Nederlands kunstenaar
 Gerrit van der Hoef, (1879 - 1954), Nederlands kunstenaar
 Gert van Hoef (1994 -), Nederlands organist
 Stijn van Hoef (?), Nederlands wetenschapper